Buben steht für:
 der Plural von Bub, siehe Junge
 das Adelsprädikat von Buben, siehe Bubna (Adelsgeschlecht)
 Buben (Trommei), tschechisch „Trommel“ und eine Rahmentrommel in Russland, Belarus und der Ukraine
 Burg Buben bei Plešnice in Tschechien

Buben ist der Familienname folgender Personen:
 Milan Buben (* 1946), tschechischer Heraldiker und Historiker

Siehe auch:
 Bube
 Schlosserbuben